Hamnskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnskäret, Malax, Österbotten, 
 Hamnskäret, Vasa, Österbotten, 
 Gävskäret och Hamnskäret, Närpes, Österbotten, 
 Hamnskäret, Kristinestad, Österbotten, 
 Hamnskäret, Houtskär, Åboland, 
 Hamnskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Hamnskär
Norra Hamnskäret
Södra Hamnskäret
Stora Hamnskäret

Robotskapade Finlandförgreningar